Michaela Maria Madeleine Kiliana von Habsburg-Lothringen (ur. 13 września 1954 w Würzburgu) – arcyksiężniczka, córka ostatniego następcy tronu Austrii i tytularnego króla Węgier – Ottona von Habsburga i Reginy Heleny z Saksonii-Meiningen.

Jej siostrą bliźniaczką jest arcyksiężniczka Monika. Michaela jest typem buntownika, wcześnie opuściła dom rodzinny i zamieszkała w Nowym Jorku. Pracowała w branży modowej, a potem zaprojektowała własną linię biżuterii. Jest również historykiem i specjalizuje się w historii swojej rodziny. Założyła nieuznawany Zakon Św. Jana z Jerozolimy pod nazwą Ordo Sancti Joannis Hospitalis Hierosolymitani. Michaela przyznała, że nigdy nie czuła się dobrze w towarzystwie swojej babki – cesarzowej Zyty.

Była dwukrotnie zamężna: 14 stycznia 1984, w Antón (Panama) wyszła za mąż za Erica Alba Teran d’Antin, ale rozwiodła się z nim w 1994. 22 października 1994 poślubiła Hubertusa, hrabiego von Kageneck, syna hrabiego Franciszka Józefa von Kageneck i księżniczki Elżbiety Bawarskiej. Z pierwszego małżeństwa ma trójkę dzieci:
 Marca Juana Teran d’Antin (ur. 7 maja 1984),
 Carlę Reginę Teran d’Antin (ur. 17 sierpnia 1987),
 Justina Christophera Teran d’Antin (ur. 10 lutego 1989).

Genealogia 

Habsburgowie Lotaryńscy
Habsburg,Michaela von
Ludzie urodzeni w Würzburgu